Nadežda Valerjevna Skardino (), beloruska biatlonka, * 27. marec 1985, Leningrad.

Za Belorusijo je Skardino nastopila na Zimskih olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru, Zimskih olimpijskih igrah 2014 v Sočiju in Zimskih olimpijskih igrah 2018 v Pjongčangu. 

Na igrah v Sočiju je osvojila bronasto medaljo v teku na 15 km posamično, na igrah v Pjongčangu pa je kot članica ženske štafete na 4×6 km osvojila zlato. V sezoni 2017–2018 je osvojila skupno prvo mesto v svetovnem pokalu.

Svetovni pokal

Reference

Zunanje povezave
Profil na spletni strani IBU

Beloruski športniki
Olimpijski tekmovalci za Belorusijo
Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2010
Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2014
Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2018
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Belorusijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Belorusijo